Неттлз () — английская фамилия.

Известные носители:
 Неттлз, Дженнифер (род. 1974) — американская певица.
 Неттлз, Джон (род. 1943) — британский актёр.